Pierwszy rząd Leo Varadkara
 Drugi rząd Leo Varadkara